Lasagne peut faire référence à :

Lasagne, une sorte de pâte alimentaire ainsi que le met constitué de ces pâtes.
Lasagne (), surnom de , l'un des Warriors de la crise d'Oka.

Voir aussi 
culture en lasagne, une méthode de jardinage.

Notes et références